«Дэдпу́л 3» () — предстоящий американский супергеройский фильм, основанный на одноимённом персонаже комиксов Marvel, продюсируемый Marvel Studios и  и распространяемый Walt Disney Studios Motion Pictures. Кинокартина станет продолжением фильмов «Дэдпул» (2016) и «Дэдпул 2» (2018), а также 37-й по счёту кинокартиной в медиафраншизе «Кинематографическая Вселенная Marvel» (КВМ). Режиссёром фильма выступит Шон Леви, сценаристами — Ретт Риз, Пол Верник, , а главную роль Уэйда Уилсона / Дэдпула исполнит Райан Рейнольдс. Также в фильме снимется Хью Джекман.

Разработка третьего фильма о Дэдпуле началась в 20th Century Fox в ноябре 2016 года, но была приостановлена после окончания  в марте 2019 года. Затем права на персонажа были переданы Marvel Studios, которая приступила к разработке нового фильма с Рейнольдсом в главной роли. Фильм введёт Дэдпула в КВМ, сохранив при этом рейтинг R («18+») предыдущих фильмов. В ноябре 2020 года сёстры Молино присоединились к проекту. В марте 2022 года Риз и Верник, сценаристы двух предыдущих фильмов, были наняты для переписывания сценария, а Леви получил должность режиссёра. Ожидается, что съёмки начнутся в мае 2023 года в Лондоне.

Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2024 года. Проект станет последним фильмом Пятой фазы КВМ.

Актёрский состав 
 Райан Рейнольдс — Уэйд Уилсон / Дэдпул: Болтливый наёмник с ускоренной регенерацией и шрамами на теле, полученными им после эксперимента по регенеративной мутации, на который он решился, чтобы излечиться от рака.
 Хью Джекман — Джеймс «Логан» Хоулетт / Росомаха: Мутант, чьи поразительные способности к исцелению и наполненный адамантием скелет в сочетании делают его практически бессмертным. Джекман описал Логана и Дэдпула как две противоположности с «динамикой, построенной на распрях» и раздражающей Логана.

Эмма Коррин также получила роль в фильме.

Производство

Разработка 
После успеха «Дэдпула» (2016) студия 20th Century Fox приступила к разработке двух сиквелов. В третьем фильме должна была появиться супергеройская команда . Режиссер первой части Тим Миллер решил не возвращаться к режиссуре продолжений из-за творческих разногласий с Райаном Рейнольдсом, поэтому в ноябре 2016 года для постановки «Дэдпула 2» (2018) был нанят Дэвид Литч. Для работы над триквелом студия начала поиск другого режиссёра. В марте 2017 года один из сценаристов первых двух частей Ретт Риз заявил, что Сила Икс будет представлена в «Дэдпуле 2», а затем появится в запланированном спин-оффе, который запустит «нечто большее», отдельное от третьего фильма, который «уменьшится [в масштабе]» и будет более личным.

После объявления о  в декабре 2017 года генеральный директор Disney Боб Айгер сказал, что Дэдпул будет включён в КВМ, всегда отличавшуюся возрастным рейтингом PG-13 (в России — «12+» или «16+»). Айгер добавил, что компания Disney готова снимать фильмы с рейтингом R («18+»), и для таких героев, как Дэдпул, можно было бы разработать бренд «Marvel-R». В мае 2018 года Рейнольдс заявил, что возможно триквел не будет снят, учитывая смещение акцента франшизы на Силу Икс, но Ретт Риз и его соавтор Пол Верник посчитали, что третий фильм «абсолютно точно» случится после того, как Рейнольдс отдохнёт от персонажа, и что спин-офф о Силе Икс также будет выпущен. Они сравнили это с кроссовером «Мстители», вышедшим между «Железным человеком 2» (2010) и «Железным человеком 3» (2013). Дэвид Литч выразил заинтересованность вернуться к режиссуре, в зависимости от «времени и места». В августе 2018 года считалось, что триквел находился в активной разработке, а съёмки пройдут в Атланте, а не в Ванкувере, где были сняты предыдущие фильмы. В новогодние праздники 2018—2019 годов в кинотеатрах вышел «Жил-был Дэдпул», версия «Дэдпула 2» с рейтингом PG-13 («16+»). Disney и Marvel Studios внимательно следили за этим, чтобы понять, как это может повлиять на их подход к персонажу в КВМ с этим возрастным рейтингом. Во время промокампании «Жил-был Дэдпул» Рейнольдс подтвердил, что триквел находится в разработке и пойдёт в «совершенно другом направлении»; позже Рейнольдс разъяснил, что это был бы роуд-муви вместе с Джеймсом «Логаном» Хоулеттом / Росомахой от Хью Джекмана в стиле ленты «Расёмон» (1950), во время просмотра «Дэдпула» в 2016 году Джекман признался, что ранее задумывался о подобном командном фильме, вдохновлённом картиной «Сорок восемь часов» (1982), несмотря на тот факт, что в тот момент он уже официально оставил роль. В марте 2019 года Disney завершила сделку по покупке Fox и получила права на экранизацию нескольких персонажей комиксов Marvel для Marvel Studios, включая Дэдпула. Фильмы по комиксам Marvel, которые разрабатывала компания Fox, были поставлены «на паузу».

В июне 2019 года Джош Бролин сообщил, что несколько раз обсуждал с Marvel Studios будущее Кейбла, которого он сыграл в «Дэдпуле 2»; кроме того, Бролин исполнил роль Таноса в фильмах КВМ. В октябре Зази Битц сказала, что будет удивлена, если она не вернётся к роли Домино в будущем фильме. В том же месяце Риз и Верник объяснили, что они с Рейнольдсом «очень нуждались в отдыхе от Дэдпула», пока ждали известий от Marvel Studios о будущем франшизы. Они подтвердили, что будет снят ещё один фильм о Дэдпуле, который получит рейтинг R и введёт персонажа в КВМ. Верник заявил, что после завершения «Дэдпула 2» и до заявления о продаже Fox так и не появился план для триквела, а Риз добавил, что им нужно «попасть на правильную идею и затем мы отправиться в путь». Сценаристы предположили, что в КВМ будет доступно больше персонажей, которые могли бы выступить в качестве фона для Дэдпула, по сравнению с ограниченными возможностями персонажей студии Fox. В ноябре 2019 года Рейнольдс сообщил, что встречался с Marvel Studios, а в декабре подтвердил, что он и «вся команда» активно разрабатывают фильм о Дэдпуле для Marvel Studios. На тот момент времени Рейнольдс уговорил Файги включить в фильм Росомаху, хотя и говорил, что «тогда это было невозможно».

В течение октября 2020 года Рейнольдс и Marvel Studios встречались с потенциальными сценаристами триквела и в ноябре  получили должность. Рейнольдс и Marvel Studios сочли, что идеи сценаристов соответствует их собственным намерениям в отношении фильма с рейтингом R. Рейнольдс и Marvel Studios выразили открытость к возвращению Литча, но этого не случилось из-за его занятости в других проектах в течение 2021 года. Литч подтвердил, что встречался с Marvel для обсуждения фильма, но обе стороны понимали, что его возвращению помешают съёмочные расписания и прочие обязательства. В январе 2021 года президент Marvel Studios Кевин Файги подтвердил, что фильм будет иметь рейтинг R и войдёт в КВМ. В то время Рейнольдс руководил процессом написания сценария, и начало съёмок было назначено на 2022 год из-за плотного графика актёра. Файги назвал Дэдпула «персонажем совершенного другого типа» для КВМ. В июле 2021 года во время промокампании своего фильма «Главный герой» (2021) Рейнольдс и Тайка Вайтити записали ролик под названием «Дэдпул и Корг реагируют», в котором появились в ролях Дэдпула и Корга из фильмов КВМ, соответственно. В рекламном ролике Дэдпул обсуждает с Коргом своё присоединение к КВМ. В августе Рейнольдс рассказал, что съёмки должны начаться в 2022 году, что вскоре подтвердил Файги. В ноябре Битц и  выразили заинтересованность к возвращению к ролям Домино и Питера в будущих фильмах, а Рейнольдс уточнил, что они «подключатся» к производству фильма.

Как стало известно в марте 2022 года, Шон Леви выступит режиссёром фильма; ранее он работал с Рейнольдсом над фильмами «Главный герой» и «Проект „Адам“» (2022). Риз и Верник были наняты для переработки сценария. Леви объяснил, что съёмки начнутся только после 2022 года из-за плотного режиссёрского графика. Позже Рейнольдс подтвердил, что его компания  выступит сопродюсером фильма. В июне Риз и Верник сказали, что хотели бы использовать элементы КВМ в качестве заднего фона, и что Disney и Marvel поддерживали шутки Дэдпула о киновселенной в связи с популярностью предыдущих фильмов. Когда был задан вопрос, работают они над новым сценарием вместе с сёстрами Молино или переписывают их версию, Риз и Верник отказались подтверждать или опровергать эти слова, отметив, что у них есть «ответ», но они не хотят разглашать детали сюжета. К тому времени стало известно, что художником-постановщиком выступит Рэймонд Чан, ранее работавший над сериалом Marvel Studios «Сокол и Зимний солдат» (2021). Риз также сказал, что в фильме Дэдпул будет «как рыба на суше», безумцем, которого поместят в «совершенно нормальный мир» КВМ. В июле Файги сказал, что фильм поднимется до того же уровня, что и предыдущие триквелы КВМ, такие как «Первый мститель: Противостояние» (2016), «Тор: Рагнарёк» (2017) и «Мстители: Война бесконечности» (2018), и сказал, что ему было весело работать с Рейнольдсом.

Пре-продакшн 
В середине августа 2022 года Джекман решил посвятить себя идее третьего фильма о Дэдпуле с Рейнольдсом, а после связался с актёром касаемо своего присоединения к актёрскому составу в качестве Росомахи, в то же время Рейнольдс готовился обсудить проект с Файги. В течение всех этих лет Рейнольдс не отказывался от мысли о союзе с Джекманом. В сентябре Рейнольдс объявил, что Джекман вернётся к роли Росомахи в «Дэдпуле 3», а премьера фильма состоится 6 сентября 2024 года. Вскоре Рейнольдс и Джекман объяснили, что фильм не будет перекликаться с событиями картины «Логан» (2017), в которой персонаж умирает, назвав её «отдельной историей», действия которой будут происходить до событий «Логана». Джекман сообщил, что возвращение Логана станет результатом повествовательного приёма, с помощью которого Marvel Studios будет перемещаться по временным отрезкам, при этом не затрагивая сюжет «Логана», что для него было крайне важно.

В следующем месяце стартовал процесс пре-продакшена, начало съёмок было запланировано на январь 2023 года, а премьера была перенесена на 8 ноября 2024 года. Хотя проект упоминается под названием «Дэдпул 3», Джекман указал на то, что на выходе может быть иной вариант. В ноябре Рейнольдс сообщил, что съёмки должны начаться не позднее середины 2023 года, а журнал Collider предположил, что ориентировочная дата — апрель. В том же месяце Рейнольдс упомянул проект как «фильм о Дэдпуле и Росомахе». В следующем месяце Леви заявил, что в процесс разработки был для него «самым весёлым творческим опытом», отмечая самоанализ, насилие и ненормативную лексику. Тогда же он заявил о запланированном на май старте съёмок. Позднее Джекман упомянул фильм под названием «Росомаха и Дэдпул». К февралю 2023 года Патрику Стюарту, сыгравшему Чарльза Ксавье в фильмах о Людях Икс и в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (2022), поступило предложение его возможного появления в проекте. В том же месяце Эмма Коррин получила роль неназванной злодейки. Marvel заметила Коррин ещё в конце 2022 года, но перед подписанием контракта им пришлось столкнуться с конфликтами расписаний съёмок и прочими обстоятельствами. Также стало известно, что Леви выступит продюсером фильма наряду с Файги и Рейнольдсом.

Съёмки 
Ожидается, что основная часть съёмок начнётся в мае 2023 года в Лондоне. Ранее старт съёмок был запланирован на январь и на апрель 2023 года. Леви вступал в переговоры с Marvel Studios и создателями сериала Netflix «Очень странные дела» (где он выступает исполнительным продюсером) с целью получить разрешение на режиссуру хотя бы одного эпизода финального сезона сериала, так как был в курсе того, что производство «Дэдпула 3» будет проходить параллельно со съёмками «Очень странных дел».

Премьера 
«Дэдпул 3» выйдет в прокат США 8 ноября 2024 года. Изначально фильм должен был выйти 6 сентября того же года. Проект станет первым фильмом Шестой фазы КВМ.

Комментарии

Примечания 

Фильмы о Дэдпуле
Кинематографическая вселенная Marvel: Шестая фаза
Фильмы, спродюсированные Кевином Файги
Фильмы Шона Леви
Фильмы, спродюсированные Райаном Рейнольдсом
Фильмы по сценариям Пола Верника
Фильмы по сценариям Ретта Риза
Комедийные боевики
Комедийные боевики США
Чёрные комедии
Научно-фантастические фильмы
Фильмы-сиквелы США
Комедийные фильмы о супергероях
Фильмы о вигилантах